Syrische Republiek (1930-1958)
 Arabische Republiek Syrië (sinds 1961)